Jules Cayron (1868-1944), peintre français ;
 nom de naissance de Jules Noriac (1827-1882).